Revolucija dostojanstva je bila revolucija v Ukrajini leta 2014.

Revolucija dostojanstva ali vstaja dostojanstva se lahko nanaša tudi na:

 Vstaja dostojanstva ali vstaja v Bahrajnu v devetdesetih letih prejšnjega stoletja
 Sirska revolucija ali sirska revolucija dostojanstva
 Tunizijska revolucija dostojanstva ali tunizijska revolucija 2010-2011
 Libijska državljanska vojna (2011) ali Libijska revolucija dostojanstva
 Protesti v Huzestanu leta 2018 ali upor dostojanstva

Glej tudi 

 Petek dostojanstva, del sirske revolucije leta 2011